Ézsau (héberül: עֵשָׂו) az ószövetségben Izsák legidősebb fia, Jákob bátyja, ikertestvére.

Története 

A Biblia Teremtés könyve szerint Ézsau volt az idősebb testvér, de elsőszülöttségi jogát a hagyomány szerint egy tál lencséért eladta öccsének Jákobnak, aki később, csellel az elsőszülöttségi joggal járó apai áldást is megszerezte apjuktól. Emiatt Ézsau meg akarta ölni Jákobot, aki elmenekült. Sok évvel később Jákob visszatért és Ézsau megbocsátott neki.

Szerepe a zsidó hagyományban 
A zsidó hagyományban Ézsau a nemzsidót jelképezi. Ézsau "olyan jellemzőket mutat, melyek később a nemzsidókról (gojim) alkotott zsidó sztereotípia részévé váltak". A neves középkori filozófus, Maimonidész szerint Ézsau utódai az Amálekiták, akiket "meg kell semmisíteni és nevüket is el kell törölni", Amálek túlélő utódai pedig "Róma és a Katolikus egyház".

Családfa

Jegyzetek

Források 
 
 
 Meir Levin: Jacob and Esau and the Emergence of the Jewish People
 Baron, Salo W. “The Historical Outlook of Maimonides.” Proceedings of the American Academy for Jewish Research, vol. 6, 1934, pp. 5–113. JSTOR

Kapcsolódó szócikkek 
 Izsák (Ábrahám fia)
 Jákob
 Mózes első könyve

Ószövetségi személyek